CCO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carimagua (Colombia)